Jock est un diminutif écossais du prénom John.

Il peut également faire référence à :

Prénom 

 Jock (né en 1972), le pseudonyme de Mark Simpson, un dessinateur de comics britannique ;
 Jock Aird (né en 1926), footballeur écossais et néo-zélandais ;
 Jock V. Andrew (né en 1929), ancien officier de la marine canadienne et un auteur conspirationniste canadien ;
 Jock Callander (né en 1961), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Jock Colville (1915 - 1987), directeur de cabinet de trois premiers ministres britanniques ;
 Jock Dodds (1915 - 2007), footballeur écossais ;
 Jock Drummond (1870 - 1935), footballeur international écossais ;
 Jock Hobbs (1960 - 2012), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe de Nouvelle-Zélande ;
 Jock Hutchison (1884 - 1977), golfeur américain ;
 Jock Hutton (1898 - 1970), footballeur international puis entraîneur écossais ;
 Jock Lewes (1913 - 1941), cofondateur du Special Air Service ;
 Jock Mahoney (1919 - 1989), acteur et cascadeur américain ;
 Jock McDonald (né en 1956), chanteur et seul membre permanent du groupe The Bollock Brothers ;
 Jock McNab (1894 - 1949), footballeur écossais ;
 Jock Newall (1917 - 2004), footballeur néo-zélandais ;
 Jock Richardson (1899 - 1994), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe de Nouvelle-Zélande ;
 Jock Shaw (1912 - 2000), footballeur international écossais ;
 Jock Simpson (1885 - 1959), footballeur professionnel anglo-écossais ;
 Jock Stein (1922 - 1985), joueur et entraîneur de football écossais ;
 Jock Sturges (né en 1947), photographe américain ;
 Jock Sturrock (1915 - 1997), skipper australien ;
 Jock Thomson (1906 - 1979), joueur de football et un entraîneur écossais ;
 Jock Walker (1882 - 1968), footballeur international écossais ;
 Jock Wallace (1935 - 1996), joueur et entraîneur de football écossais ;
 Jock White (1897 - 1986), joueur de football écossais.

Personnages fictifs portant ce prénom 

 , un personnage de la série Dallas ;
 Jock Mulligan est le maire de New York dans le jeu vidéo SOS Fantômes : le Jeu vidéo.

Autres 

 L'entreprise Jock, crée en 1938 à Bordeaux ;
 Le terme Jock, qui désigne au Canada et aux États-Unis le stéréotype de l'athlète ;
 Jock-A-Mo, chanson de La Nouvelle-Orléans ;
 Jock of the Bushveld roman autobiographique écrit par l'auteur sud-africain Sir James Percy FitzPatrick en 1907 ;
 Jock of the Bushveld, film d'animation sorti en 2011 ;
 Jock Wadley Memorial, course cycliste britannique ;
 Rivière Jock, rivière à Ottawa et du Comté de Lanark , dans l'est de l'Ontario, Canada.

Homonymie de surnom